Талаве́ра () — испаноязычный топоним и фамилия.

Фамилия
 Талавера, Альфредо (род. 1982) — мексиканский футболист, вратарь национальной сборной Мексики и ФК «Толука».
 Талавера, Уго Рикардо (род. 1949) — парагвайский футболист, победитель Кубка Америки 1979 года, наиболее известен по выступлениям за «Олимпию» и «Серро Портеньо».

Топоним
 Талавера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лерида в составе автономного сообщества Каталония.
 Талавера-ла-Реаль — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Талавера-де-ла-Рейна — город в центре Испании, в провинции Толедо.
 Талавера (остров) — остров на Филиппинах, к северу от Минданао, входит в провинцию Северный Суригао.

Другие значения
 «Талавера» — бывший испанский футбольный клуб из города Талавера-де-ла-Рейна, в провинции Толедо.
 Битва при Талавере — сражение под Талавера-де-ла-Рейна 27-28 июля 1809 года, между объединёнными испано-португало-английскими войсками и войсками Французской империи.
 Битва при Талавере (1936) — сражение под Талавера-де-ла-Рейна 3 сентября 1936 года, произошедшее во время Гражданской войны в Испании.